Schloss Wiesenburg bezeichnet:

 Schloss Wiesenburg (Brandenburg), ein Schloss in der brandenburgischen Gemeinde Wiesenburg
 Schloss Wiesenburg (Sachsen), ein Schloss im Ortsteil Wiesenburg der sächsischen Stadt Wildenfels
 Jagdschloss (Wiesenburg/Mark) im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg